Козирський Володимир Іванович (1909—1978) — радянський футболіст та футбольний тренер.
 Козирський Володимир Вікторович (* 1955) — український фахівець у галуз енергетики, доктор технічних наук, професор, дійсний член Української академії інженерних наук.